Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Ladies German Open) van 2004 vond plaats van 3 tot en met 9 mei 2004 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 35e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Justine Henin-Hardenne uit België was haar titel niet komen verdedigen, wegens cytomegalovirus.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters bereikte de derde ronde. Daar moest zij verstek laten gaan wegens een peesontsteking aan de linker pols.

De Amerikaanse Venus Williams (WTA-13) was op grond van Protected Ranking als derde geplaatst. Zij bereikte de finale, maar moest daar verstek laten gaan wegens een enkelblessure. Het tweede reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, kon daardoor met de titel gaan lopen. Mauresmo wist voor de tweede keer het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven, na een eerdere overwinning in 2001. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2004. Zij incas­seerde US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Aan het toernooi namen geen Nederlandse speelsters deel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Janette Husárová en Conchita Martínez in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

De Belgische Els Callens en Petra Mandula uit Hongarije waren als zesde geplaatst – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten wegens een schouderblessure van Mandula verstek laten gaan bij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2004
Berlijn